Лос Трес Арболитос има више значења:

 Лос Трес Арболитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Трес Арболитос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Трес Арболитос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Трес Арболитос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику